Кубок Угорщини з футболу 2012–2013 — 73-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул вшосте здобув Дебрецен.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 жовтня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|30 жовтня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|31 жовтня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|7 листопада 2012

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20/27 листопада 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21/27 листопада 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21/28 листопада 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|2/9 лютого 2013

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|3/6 лютого 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23/27 лютого 2013

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|16 квітня/8 травня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Угорщини на soccerway

2012—2013
Угорщина
Угорщина
2012 в угорському спорті
2013 в угорському спорті